Во́ля — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области. Административный центр Воленского сельского поселения.

География 
Ближайшие населённые пункты: сёла Шуберское и Орлово.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Средняя температура января −9 °С, июля +20 °С. Населенный пункт располагается в лесостепной зоне.

История 
До прокладки ж/д на территории современного посёлка, в районе ж/д вокзала станции Тресвятской, стояла сторожка, где проживал Горобенко Михаил, 1830 года рождения, сторож леса. В лесу вырубали деревья и переправляли в с. Углянец, где их сжигали и делали уголь.

В 1868 году начали прокладывать железную дорогу «Воронеж — Козлов (Мичуринск)». В 1894 году у полустанка возвели ж/д станцию «Углянка», будки для путевых обходчиков. В 1904 году Углянку переименовали в «Тресвятское» (по названию самого большого села, расположенного рядом, ныне с. Парижская Коммуна).

К 1912 году жители ст. Тресвятская проживали в 25 домовладениях.

В 1921 году население 25 домов образовали посёлок Воля.

В 1968 году решением Воронежского областного исполнительно комитета № 772 от 20.09.1968 «Об объединении населенных пунктов» учитывая желания граждан на сходах об объединении фактически соединившихся населенных пунктов были объединены пос. Воля, пос. Синицыно и пос. Китаево.

Население

Инфраструктура 
Имеется два почтовых отделения.

К концу 2006 года планировалась полная газификация посёлка, но была завершена к 2008 году.

В поселке начато строительство православного храма Трех Святителей, которое ведётся исключительно на пожертвования граждан, прихожан и организаций. В настоящее время строительство храма полностью завершено, храм работает, принимает прихожан. Также при храме действует воскресная школа для детей и взрослых.

Транспорт 
железнодорожная станция Тресвятская и остановочная платформа Синицыно на линии Грязи-Отрожка, несколько автобусных остановок (курсируют маршруты 371 из Орлово до Воронежа (вокзал Воронеж-1), 6.10 — 21.00, интервал 30-40 мин, и по рабочим дням 312 до Новой Усмани, 3 раза в сутки).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Новоусманского района